Квинти́лий Вар () — часть имён древнеримских патрициев, происходивших из рода Квинтилиев:

 Секст Квинтилий Вар — консул 453 года до н. э.
 Секст Квинтилий Вар — сенатор, претор в 57 году до н. э.
 Секст Квинтилий Вар (ум. 42 до н. э.) — сын предыдущего; квестор в 48 до н. э., противник Юлия Цезаря в гражданской войне, впоследствии сторонник Брута и Кассия, покончил с собой после поражения в битве при Филиппах.
 Публий Квинтилий Вар (около 53 до н. э. — осень 9 н. э.) — сын предыдущего и дочери Гая Клавдия Марцелла Младшего, римский военачальник и политический деятель.
 Публий Квинтилий Вар Младший (между 1 и 6 н. э. — не ранее 27 н. э.) — сын предыдущего и Клавдии Пульхры.